Cyprille est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Cyprille est un prénom féminin rare.

Cyprille peut être aussi un patronyme.

Notoriété du prénom 
Cyprille est peu usité dans les pays francophones, un peu plus fréquent dans les pays de langue anglo-saxonne.

Sainte(s) chrétienne(s) 
 Cyprille († ), avec Aroa et Lucie, martyres à Cyrène en Libye durant la persécution de Dioclétien ; fêtées le 4 juillet en Orient et le 5 juillet en Occident. Son nom est parfois improprement transcrit sous la forme de Cyrille.

Autres personnalités portant ce nom ou ce prénom

Références